A competição de espada individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 9 de agosto na Arena Carioca 3. O sul-coreano Park Sang-young foi o campeão, derrotando o húngaro Géza Imre na final.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Fase final

Chave superior
Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=165
|score-width=25

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Athos Schwantes|BRA|Verão de 2016}} 
|RD1-score04=8

|RD2-seed01=
|RD2-team01={{flagIOCathlete|Gauthier Grumier|FRA|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02=7

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03=5
|RD2-seed04=
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Ayman Fayez|EGY|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-seed05=
|RD2-team05={{flagIOCathlete|Kazuyasu Minobe|JPN|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06=8

|RD2-seed07=
|RD2-team07={{flagIOCathlete|Anton Avdeev|RUS|Verão de 2016}}
|RD2-score07=15
|RD2-seed08=
|RD2-team08=
|RD2-score08=9

|RD3-seed01=
|RD3-team01={{flagIOCathlete|Gauthier Grumier|FRA|Verão de 2016}}
|RD3-score01=15
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02=9

|RD3-seed03=
|RD3-team03={{flagIOCathlete|Kazuyasu Minobe|JPN|Verão de 2016}}
|RD3-score03=15
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04=12

|RD4-seed01=
|RD4-team01=

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=165
|score-width=25

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03=9
|RD1-seed04=
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Francisco Limardo|VEN|Verão de 2016}}
|RD1-score04=15

|RD1-seed13=
|RD1-team13={{flagIOCathlete|Jhon Rodríguez|COL|Verão de 2016}}
|RD1-score13=15
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14=7

|RD2-seed01=
|RD2-team01=
|RD2-score01=14
|RD2-seed02=
|RD2-team02={{flagIOCathlete|Francisco Limardo|VEN|Verão de 2016}}
|RD2-score02=15

|RD2-seed03=
|RD2-team03={{flagIOCathlete|Nikolai Novosjolov|EST|Verão de 2016}}
|RD2-score03=12
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04=10

|RD2-seed05=
|RD2-team05={{flagIOCathlete|Gábor Boczkó|HUN|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06=9

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07=8
|RD2-seed08=
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Géza Imre|HUN|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-seed01=
|RD3-team01=
|RD3-score01=12
|RD3-seed02=
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Nikolai Novosjolov|EST|Verão de 2016}}
|RD3-score02=15

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03=8
|RD3-seed04=
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Géza Imre|HUN|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-seed01=
|RD4-team01=
|RD4-score01=9
|RD4-seed02=
|RD4-team02=

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=165
|score-width=25

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03=13
|RD1-seed04=
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Jiao Yunlong|CHN|Verão de 2016}}
|RD1-score04=15

|RD1-seed13=
|RD1-team13={{flagIOCathlete|András Rédli|HUN|Verão de 2016}}
|RD1-score13=14
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14=13

|RD2-seed01=
|RD2-team01={{flagIOCathlete|Bohdan Nikishyn|UKR|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02=11

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03=14
|RD2-seed04=
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Benjamin Steffen|SUI|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-seed05=
|RD2-team05={{flagIOCathlete|Fabian Kauter|SUI|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06=9

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07=9
|RD2-seed08=
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Yannick Borel|FRA|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-seed01=
|RD3-team01=
|RD3-score01=14
|RD3-seed02=
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Benjamin Steffen|SUI|Verão de 2016}}
|RD3-score02=15

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03=14
|RD3-seed04=
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Yannick Borel|FRA|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-seed01=
|RD4-team01=

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=165
|score-width=25

|RD1-seed13=
|RD1-team13={{flagIOCathlete|Jung Jin-sun|KOR|Verão de 2016}} 
|RD1-score13=15
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14=8

|RD2-seed01=
|RD2-team01={{flagIOCathlete|Vadim Anokhin|RUS|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02=14

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03=11
|RD2-seed04=
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Max Heinzer|SUI|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-seed05=
|RD2-team05=
|RD2-score05=11
|RD2-seed06=
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Park Sang-young|KOR|Verão de 2016}}
|RD2-score06=15

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07=11
|RD2-seed08=
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Enrico Garozzo|ITA|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-seed01=
|RD3-team01=
|RD3-score01=7
|RD3-seed02=
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Max Heinzer|SUI|Verão de 2016}}
|RD3-score02=15

|RD3-seed03=
|RD3-team03={{flagIOCathlete|Park Sang-young|KOR|Verão de 2016}}
|RD3-score03=15
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04=12

|RD4-seed01=
|RD4-team01=
|RD4-score01=4
|RD4-seed02=
|RD4-team02=

Espada individual masculino